Robert I. Neapolský zvaný Moudrý (italsky Roberto il Saggio, 1277 – 19. ledna/20. ledna 1343, Neapol) byl neapolský král (1309–1343) se zálibou v umění a náklonností k františkánskému řádu. Na jeho dvoře tvořil Tino di Camaino, Giotto a autoři nákladně iluminované Bible rodu Anjou.

Život 
Robert se narodil jako třetí syn Karla z Anjou a jeho choti Marie, dcery uherského krále Štěpána V. Roku 1309 převzal po otci vládu. Během jeho působení bylo Neapolské království výrazným hybatelem politiky na Apeninském poloostrově, Robert opakovaně vojensky vystoupil proti snahám římských králů získat nadvládu nad Itálii. Po smrti syna Karla jmenoval pro nedostatek legitimních potomků dědičkou království vnučku Johanu.

Mezi nejvlivnější muže Robertova dvora patřil Niccolo Acciaiuoli z rodu florentských bankéřů a po králově skonu byl hlavou politiky království.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de
 Robertův náhrobek v bazilice Santa Chiara
 Robertův náhrobek v bazilice Santa Chiara (detail)

Anjouovci
Muži
Neapolští králové
Neapolští princové
Vévodové z Kalábrie
Hrabata provensálská
Achajská knížata
Úmrtí v Neapoli
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli
Narození v roce 1277
Úmrtí v roce 1343
Úmrtí 20. ledna